Fort Meade steht für:

 Fort Meade (Florida), Ort in Florida
 Fort Meade (Maryland), Census-designated place in Maryland
 Fort Meade (South Dakota), Stützpunkt der US-amerikanischen Kavallerie
 Fort George G. Meade, militärische Einrichtung der US-amerikanischen Streitkräfte